Броссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 105 км на схід від Нанта, 45 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 345,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Броссе на сайті французького Національного інституту географії
 Броссе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Броссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара